Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2009 se konalo ve dnech 10. a 11. ledna 2009 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Jednalo se o 11. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Obhájci z předchozího šampionátu, Američan Shani Davis a Kanaďanka Cindy Klassenová, nestartovali.

V Salt Lake City se počtvrté mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Kristina Grovesová. Mezi muži potřetí zvítězil Američan Chad Hedrick.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2009, speedskatingnews.info

2009
Rychlobruslení v roce 2009
Rychlobruslení v USA
Sport v Kearns
Sport v USA v roce 2009